А́нна Па́влова: — имя и фамилия нескольких известных женщин:
 Павлова, Анна Анатольевна (род. 1987) — российская гимнастка; заслуженный мастер спорта России.
 Павлова, Анна Васильевна (псевдоним — Новинская; 1852—1877) — русская писательница, беллетристка и поэтесса.
 Павлова, Анна Владимировна (род. 1986) — российская спортсменка-дзюдоистка, обладательница Кубка Европы.
 Павлова, Анна Михайловна (урожденная Соковнина; ум. 1873) — писательница Российской империи.
 Павлова, Анна Павловна (1881—1931) — артистка балета Мариинского театра, после 1914 года гастролировавшая с собственной труппой по всему миру.
 Павлова, Анна Юрьевна (род. 1973) — российский диктор, теле- и радиоведущая, журналист и редактор.

См. также 
 «Анна Павлова» — фильм Эмиля Лотяну о балерине Анне Павловой (СССР, 1986).

Примечания